Take Me to Your Leader ("portami/portatemi dal tuo/vostro capo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Take Me to Your Leader – album degli Hanzel und Gretyl del 1997
 Take Me to Your Leader – album di Daniel Dumile del 2003
 Take Me to Your Leader – album degli Hawkwind del 2005

Altro 
 Chi è il capo? (Take Me to Your Leader) – episodio di Tartarughe Ninja alla riscossa